Hidvégi Miklós (1936) agrár- és talajmérnök
 Hidvégi Miklós (1951) színművész, rendező